L'édition 2017 du tournoi de tennis de Buenos Aires se déroule du 13 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Alexandr Dolgopolov remporte l'épreuve du simple, Juan Sebastián Cabal et Robert Farah celle du double.

Faits marquants 
L'Ukrainien Alexandr Dolgopolov remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Kei Nishikori (7-6, 6-4).

En double, Juan Sebastián Cabal et Robert Farah conservent leur titre et décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Santiago González et David Marrero (6-1, 6-4). Il s'agit de leur  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Buenos Aires
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2017
Buenos Aires
Sport en Argentine en 2017
Tennis en février 2017